Stück (, germanisch stukkja- ‚Stück‘) steht für:
 Teilmenge, einen Teil eines Ganzen
 Stück (Mengeneinheit), eine Mengeneinheit
 Stück (Salzmaß), eine Mengen- und Volumeneinheit in der Salzwirtschaft
 Stück (Garnmaß), ein Längen- und Garnmaß
 Stück (Regionalgeld), eine Regionalwährung im Raum Straßburg
 Stückgut, einzelnes Transportgut
 Werkstück, die erfüllte oder zu vollbringende Arbeitsleistung in Handwerk oder Industrie
 ein besonderes Exemplar
 Stück einer Mahlzeit, siehe Anstandsstück
 Anzahl, einzelnes Objekt, Element
 Unikat, ein Einzelstück
 Exponat, ein Schaustück
 Bühnenstück, ein Werk der darstellenden Kunst (Oper, Drama etc.) und dessen Aufführung
 Musikstück, ein nicht näher definiertes einsätziges Musikwerk von kurzer bis mittlerer Länge
 im Journalisten-Jargon für einen Text-, Ton- oder Film-Beitrag
 ein Hohlmaß für etwa 1200 Liter Fasswein, siehe Stückfass
 in Spielbanken für den niederwertigsten am jeweiligen Tisch gültigen Jeton
 veraltete Bezeichnung für ein Geschütz (Kanone), vgl. Stückpforte oder Bestückung

Stück ist der Familienname folgender Personen:
 Burghard Stück (1929–2008), deutscher Kinderarzt und Immunologe
 Michael Stück (* 1964), deutscher Radsportler

Siehe auch:
 Stücke
 Stückchen